

Arts et cultures

Cinéma  
 Pawn, thriller américain  écrit et réalisé par David A. Armstrong, sorti en 2013 ;
 Pawn Stars, série américaine ;
 Pawn, film sud-coréen de Kang Dae-gyu (2020).

Acteurs 
 Doris Pawn, actrice américaine du cinéma muet.

Musique 
 Pawn Hearts, album du groupe Van der Graaf Generator.

Informatique

Langage de programmation 
 Pawn, langage de programmation open source.

Homonymie de titre